Betuel (em hebraico: בתואל, que significa "casa de Deus"), no Antigo Testamento ou no Tanakh, era um arameu, filho mais novo de Naor e Milca, sobrinho de Abraão e pai de Labão e Rebeca.

Betuel também foi uma cidade no território da tribo de Simeão, a oeste do mar morto. Alguns estudiosos o identificam com Betul e Betel ao sul de Judá, para o qual Davi deu parte do despojo (1 Samuel 30:26-27).

Bíblia hebraica 

É citado no livro de Gênesis como o pai de Labão e de Rebeca, a qual tornou-se a esposa de Isaac que o patriarca hebreu Abraão mandou que seu servo Eliezer buscasse para que seu filho se unisse com uma mulher de seu povo a fim de preservar os bons costumes semitas.

O texto bíblico diz que Betuel seria filho de Milca e de Naor, o qual era um dos irmãos de Abraão e que havía permanecido em Harã quando o patriarca havia deixado a casa do pai para a terra prometida em Canaã. Portanto, Betuel era um sobrinho de Abraão, com o qual não se sabe se chegou a conviver.

Árvore genealógica

Bibliografia
 Winckler, Hugo; Geschichte Israels (Berlin, 1895)
 Meyer, Eduard; Die Israeliten und ihre Nachbarstämme (Halle, 1906)
 Haupt, Paul; Studien ... Welthausen gewidmet (Giessen, 1914)

Personagens do Livro de Gênesis